Tom Richards (1882–1935) olimpiai bajnok ausztrál rögbiző
 Tom Richards (1910–1985) olimpiai ezüstérmes brit maratonfutó
 Tom Richards (1943) ausztrál színész
 Tom Richards (1986) angol fallabdázó